Victoria Sianów - polski klub piłkarski z siedzibą w Sianowie, założony 30 kwietnia 1948 roku. Aktualnie występuje w koszalińskiej grupie klasy okręgowej. Klub posiada sekcję piłki nożnej kobiet, której drużyna występuje w III lidze.

Stadion 
Gminny Stadion w Sianowie

 pojemność: 1.500 (w tym 1.000 miejsc siedzących)
 oświetlenie: brak
 wymiary boiska: 98 m x 71 m

Sukcesy 
 Występy w III lidze w sezonach 1967/1968 (13 miejsce) oraz 1992/93,
 Występy w IV lidze w sezonach 2006/07 i 2007/08.

Klub w rozgrywkach ligowych

Drużyna mężczyzn

Drużyna kobiet

Uwagi

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Victoria Sianów w portalu ligowiec.net

Kluby piłkarskie w województwie zachodniopomorskim
Sianów